

События

Март
 28 марта — Иван III стал правителем Великого княжества Московского (1462—1505).

Без точных дат
 1462—1472 — Крестьянское восстание в Каталонии под предводительством мелкого дворянина Вернтадьята.
 Присоединение к Бранденбургу Нижних Лужиц.
 Присоединение к Турции островов Тасос, Самофракия, Имроз, Лемнос, Лесбос, города Фокеи.
 1462—1500 — Ширваншах Фаррух Ясар.
 Помощь Пия II Сан-Марино в войне против Малатесты. Деревни Серравалле, Фаэтано и Монтеджиардино остались за Сан-Марино.
 К Москве присоединены Муром, Нижний Новгород и некоторые окраинные земли Руси.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1462 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1462 году

См. также